Breitenlohgraben ist ein Gewässername:

 Breitenlohgraben, Oberlaufname des Ohrbachs (zur zunächst noch Erlbach genannten Walbur, zum Harrasfließ, zum Riethgraben, zur Rodach, zur Itz) nahe Oettingshausen, Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Breitenlohgraben (Umlach), rechter Zufluss der Umlach bei Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg